Petr ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Petr ist die tschechische Form von Peter.

Namensträger

Vorname 

 Petr Báša (* 1965), tschechischer Badmintonspieler
 Petr Čech (* 1982), tschechischer Fußballnationaltorhüter
 Petr Chelčický (1390–1460), tschechischer Laientheologe und Reformator
 Petr Dvorský (* 1966), tschechischer Jazzmusiker
 Petr Eben (1929–2007), tschechischer Komponist
 Petr Fical (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Petr Gabriel (* 1973), tschechischer Fußballspieler
 Petr Ginz (1928–1944), tschechischer Zeichner und Autor
 Petr Grund (* 1970), tschechischer Fußballspieler
 Petr Hejma senior (* 1944), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler

 Petr Kment (1942–2013), tschechoslowakischer Ringer
 Petr Kouba (* 1969), ehem. tschechischer Fußballnationaltorhüter
 Petr Koukal (Badminton) (* 1985), tschechischer Badmintonspieler
 Petr Kozák (* 1965), tschechischer Orientierungsläufer
 Petr Lacina (* 1943), tschechischer Badmintonspieler
 Petr Martinec (* 1975), tschechischer Badmintonspieler

 Petr Tenkrát (* 1977), tschechischer Eishockeyspieler

Familienname 
 Jakub Petr (* 1990), tschechischer Fußballspieler
 Jiří Petr (1931–2014), tschechischer Agrarwissenschaftler und Universitätsrektor
 Karel Petr (1868–1950), tschechischer Mathematiker
 Radek Petr (* 1987), tschechischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Slawischer Personenname

cs:Petr